Комаров Олексій:

Відомі представники 

 Комаров Олексій Валерійович (. 1981) — російський баскетболіст.
 Комаров Олексій Миколайович (1973—2015) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Комаров Олексій Никанорович (1879—1977) — радянський та російський живописець, скульптор, класик вітчизняного анімалізму.
 Комаров Олексій Пилипович (1921—2013) — радянський академічний веслувальник, срібний призер літніх Олімпійських ігор в Гельсінкі (1952).

Сторінки зі списками однофамільців-тезок